Belgisch american footballteam (mannen) 
Belgisch american footballteam (vrouwen)